Signs of Life — :
 «Signs of Life» — дебютный альбом финской рок-группы Poets of the Fall.
 «Signs of Life» — песня британской рок-группы Pink Floyd.

См. также 
 Признаки жизни.